Die Liste der italienischen Inseln ist eine Auflistung aller Inseln, die zur Italienischen Republik gehören.

Anmerkungen 

!
Italien